Adelaida Avagyan – igienista e ricercatrice armena 
 Aram Avagyan – pugile armeno
 Artur Avagyan – calciatore armeno
 Henri Avagyan – calciatore armeno